Arlindo Domingos da Cruz Filho, ou simplement Arlindo Cruz, (né à Rio de Janeiro, le ) est l'un des plus importants compositeurs de samba brésilien.

Discographie 

 1981 : Samba é no Fundo de Quintal Vol.2
 1983 : Nos pagodes da vida
 1984 : Seja sambista também
 1985 : Divina Luz
 1986 : O Mapa da Mina
 1987 : Do Fundo do Nosso Quintal
 1988 : O Show tem que continuar
 1989 : Ciranda do Povo
 1990 : Ao Vivo
 1991 : É aí que quebra a rocha
 1993 : Arlindinho
 1996 : Da Música
 1997 : Samba é nossa cara
 1998 : Pra ser Feliz
 2000 : Ao Vivo
 2002 : Hoje Tem Samba
 2003 : Pagode do Arlindo Ao vivo
 2007 : Sambista Perfeito
 2008 : Sem Limites
 2009 : MTV Ao Vivo Arlindo Cruz
 2011 : Batuques e Romances
 2012 : Batuques Do Meu Lugar

Liens externes 
 
Site officiel

Chanteur brésilien
Auteur-compositeur brésilien
Naissance en septembre 1958
Naissance à Rio de Janeiro